Вегелиус:
 Вегелиус, Карл (1884—1936) — финский гимнаст и стрелок.
 Вегелиус, Кристина (род. 1960) — финская фигуристка, пятикратная чемпионка Финляндии.
 Вегелиус, Мартин (1846—1906) — финский композитор и дирижёр